Numéro neuf, Numéro 9 ou  (en anglais No. 9 ou Number Nine) peut faire référence à :

N°9, un album de Jenifer, sorti en 2022 ;
Numéro 9, un film américain d'animation de Shane Acker, sorti en 2009 ;
Number Nine Dream, une chanson de John Lennon parue en 1974.
Citroën Numéro 9, un concept car de la marque Citroën présenté en 2012.

Voir aussi